Zwitsers voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Zwitsers voetbalelftal onder 18 (vrouwen)